Това е списъкът с епизоди на сериала „Падащи небеса“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2011

Сезон 2: 2012

Сезон 3: 2013

Сезон 4: 2014

Сезон 5: 2015 

Падащи небеса